Stalnoie (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Stalnoie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia